Цветной бульвар — многозначный термин.

Завод 
 Цветной бульвар — Омский лакокрасочный завод города Омска.

Улицы 
 Цветной бульвар — улица в Центральном округе Москвы.
 Цветной бульвар — улица в Центральном районе Сочи.
 Цветной бульвар — улица в Томске (Микрорайон Наука).
 Цветной бульвар — улица в Центральном административном округе Тюмени.

Станция метро 
 «Цветной бульвар» — станция Московского метрополитена.

См. также 
 Цветной